D’Aprile ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo D’Aprile (1621–1668), italienischer Architekt und Bildhauer des Barocks auf Sizilien
 Iwan-Michelangelo D’Aprile, deutscher Historiker und Hochschullehrer